Waldo Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Waldo Township (Arkansas)
 Waldo Township (Illinois)
 Waldo Township (Kansas)
 Waldo Township (North Dakota)
 Waldo Township (Ohio)